Last Light - Storia di un condannato a morte (Last Light) – film del 1993 diretto da Robert Eisele
Bersaglio in movimento (Last Light) – romanzo del 2001 di Andy McNab